Пепелин — фамилия; имеет женскую форму Пепелина.
 Пепелин, Борис Алексеевич (1928—?) — инженер-механик, лауреат Ленинской премии.
 Пепелин, Георгий Анатольевич (более известен под фамилией Елин; 1951—2021) — русский журналист, редактор и литератор.
 См. также 
 Пепелино